

Étymologie 
 Jordan (nom)

Patronyme 

 Jordan (9?-984), le premier évêque polonais ;

A-C 
 Adolphe Jordan (1845-1900), homme politique suisse ;
 Adonis Jordan (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Alexandre Jordan (1800-1888), homme politique français, père du mathématicien Camille Jordan ;
 Alexis Jordan (1814-1897), botaniste français neveu du député Camille Jordan ;
 André Jordan (1908-1932), artiste peintre, lithographe et sculpteur ;
 Armin Jordan (1932-2006), chef d'orchestre suisse ;
 August Jordan (1872-1935), homme politique allemand ;
 Auguste Jordan (1909-1990), footballeur professionnel français ;
 Augustin Jordan (1910-2004), militaire et diplomate français ;
 Barbara Jordan (1957-), joueuse de tennis américaine ;
 Bertrand Jordan (1939-), biologiste français ;
 Brigitte Jordan (1937-2016), anthropologue américaine ;
  ;
 
 Chris Jordan (1963-), photographe américain ;
 Clifford Jordan (1931-1993), saxophoniste de jazz américain ;
 Claude Jordan (1759-1727) libraire, imprimeur, journaliste français ;
 Colin Jordan (1923-2009), militant néonazi britannique ;

D-I 
 David Jordan (1985-), chanteur-compositeur anglais ;
 David Starr Jordan (1851-1931), pédagogue, naturaliste et écrivain américain ;
 DeAndre Jordan (1988-), joueur de basket-ball américain ;
 Dion Jordan (1990-), joueur américain de football américain ;
 
  (1866-1936), bactériologiste américain ;
 Erika Jordan (1982-), actrice américaine ;
 Frank Jordan (1935-), homme politique américain, ancien maire de San Francisco ;
 Gilbert Paul Jordan (1931-2006), tueur en série canadien ;
 Glenn Jordan (1936-), réalisateur et producteur américain ;
 Gregor Jordan (1967-), réalisateur et scénariste australien ;
 Hans Jordan (1892-1975), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Heinrich Ernst Karl Jordan (1861-1959), entomologiste britannique ;
 Hillary Jordan (1963-), romancière américaine ;
 Ilse Jordan (1891-1988), femme de lettres de langue allemande ;

J-M 
 
 James Jordan (1936-1993), homme d'affaires américain, père de Michael Jordan ;
 Jana Jordan (1986-), actrice et mannequin américaine œuvrant dans l'industrie pornographique et érotique ;
 Jared Jordan (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Jeremy Jordan (1978-), acteur pornographique gay américain ;
 Jeremy Jordan (1973-), acteur et chanteur américain ;
 Jerome Jordan (1986-), joueur de basket-ball jamaïcain ;
 Jim Jordan (1964-), homme politique américain ;
 Joe Jordan (1951-), footballeur et entraîneur écossais ;
  ;
 Jules Jordan (1972-), réalisateur, producteur et acteur de films pornographiques américain ;
 Julius Jordan (1877-1945), archéologue et orientaliste allemand ;
 June Jordan (1936-2002), poétesse, essayiste, enseignante et activiste bisexuelle africaine-américaine ;
 Kate Jordan (1862-1926), romancière et dramaturge irlando-américaine ;
 Kathy Jordan (1959-), joueuse de tennis américaine ;
 LaMont Jordan (1978-), joueur américain de football américain ;
 Leon Jordan (1905-1970), homme politique et leader des droits civiques américain ;
 Leslie Jordan (1955-2022), acteur et dramaturge américain ;
 Louis Jordan (1908-1975), musicien américain ;
 Maurice Jordan (1899-1976), industriel français, fils de Charles Jordan ;
 Michael Jordan (1963-), joueur de basket-ball américain ;
 Michel Jordan, musicien, organiste et chef de chœur vaudois ;
 Montell Jordan (1968-), chanteur et producteur de musique américain ;

N-R 
 Neil Jordan (1950-), réalisateur irlandais ;
 Olivia Jordan (1988-), actrice et modèle américaine ;
 Olivia Jordan (1919-2021), ambulancière française, conductrice et interprète de Charles de Gaulle durant la Seconde guerre mondiale ;
 Orchid Jordan (1910-1995), femme politique américaine  ;
 Orlando Jordan (1975-), catcheur américain ;
 Pascual Jordan (1902-1980), physicien allemand ;
 Peter Jordan (19?-), acteur canadien ;
 Philippe Jordan (1974-), chef d'orchestre suisse ;
 
 Robert Jordan (1948-2007), auteur américain ;
 Ronny Jordan (1962-2014), guitariste anglais ;

S-Z 
 Samson Jordan (1831-1900), ingénieur français ;
  (1871-1952), missionnaire américain ;
 Shaun Jordan (1968-), nageur américain ;
 Sheila Jordan (1928-), chanteuse de jazz américaine ;
 Sid Jordan (1889-1970), acteur de cinéma américain essentiellement actif pendant la période du cinéma muet ;
 Stanley Jordan (1959-), guitariste, pianiste et chanteur de jazz américain ;
 Steve Jordan (1957-), musicien multi-instrumentiste, compositeur et directeur musical américain ;
 Sydney Jordan (1928-), auteur de bande dessinée écossais ;
 Taft Jordan (1915-1981), trompettiste américain de jazz ;
 Thierry Jordan (1943-), évêque français ;
 Thomas Jordan (1819-1895), espion américain ;
 Timothée Jordan (1865-19?), joueur de cricket britannique ;
 Vernon Jordan (1935-2021), homme d'affaires afro-américain ;
 Wilhelm Jordan (1842-1899), géodésiste allemand à qui on doit l'élimination de Gauss-Jordan ;
 Will Jordan (1998-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 
 Winifred Jordan (1920-2019), athlète britannique spécialiste du sprint.

Toponyme

Villes et communautés 
 Jordan, une communauté non constituée en municipalité du comté de Boone, en Iowa, aux États-Unis ;
 Jordan, ville du Minnesota, aux États-Unis ;
 Jordan, ville du Montana, aux États-Unis ;
 Jordan, village américain dans l’État de New York ;
 Jordan, capitale de la province de Guimaras, aux Philippines.

Quartiers 
 Jordan, quartier de Téhéran, en Iran.
 Jordan, quartier de Hong Kong

Cours d'eau 
 Le Jordan, cours d'eau de l'Utah, aux États-Unis.
 Le Jordan, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Jordan Grand Prix, l'écurie de Formule 1 fondée par Eddie Jordan ;
 Jordan Aviation ;
 Jordan, station du métro de Hong Kong sur la Tsuen Wan Line ;
 Jordan, série télévisée ;
 Inégalité de Jordan, inégalité mathématique.
 Jordan (1955-2022), alias de Pamela Rooke, icône punk londonienne

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom